Fontheim ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Fontheim (1922–2007), deutscher Theaterintendant
 Matthias Fontheim (* 1956), deutscher Theaterintendant